Ambía är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Ourense och regionen Galicien, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Madrid. Ambía ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Ambía är kuperad åt nordväst, men åt sydost är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Ambía. Runt Ambía är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Ourense,  km nordväst om Ambía. I omgivningarna runt Ambía 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Galicien